Field Goal (deutsch: „Feldtor“) steht für: 

 Field Goal, ein Tor beim American Football
 Field Goal, ein Tor beim Rugby, siehe Dropgoal